gele zoutloper
 gewone zoutloper
 strandzoutloper